

Geografia 
Leith – distretto di Edimburgo, Scozia (Regno Unito)
Leith – comunità non incorporata dell'Ontario (Canada)
Leith – città della Contea di Grant, Dakota del Nord (Stati Uniti d'America)
Leith – comunità non incorporata della Contea di Washington, Ohio (Stati Uniti d'America)
Leith – località della Tasmania (Australia)

Altro 
 Leith - cognome di origine scozzese